Saaben steht für:

 Saaben, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, heute: Żabno (Starogard Gdański), Dorf in der Gmina Starogard Gdański, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Saaben, Kreis Rummelsburg, Pommern, heute: Żabno (Miastko), Dorf in der Gmina Miastko, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen